

Persone
 Abigail Potts Glines, meglio nota come Abbi Glines (1977) – scrittrice e giornalista statunitense
 Alec Potts (1996) – arciere australiano
 Andrew Lee Potts (1979) – attore inglese
 Andrew Robert (Andy) Potts (1976) – triatleta statunitense
 Annie Potts (1952) – attrice e doppiatrice statunitense
 Brad Potts, propr. Bradley Michael Potts (1994) – calciatore inglese
 Daniel Potts (1994) – calciatore inglese, di ruolo difensore
 Edward Potts (1881-1944) – ginnasta britannico
 Giddy Potts (1995) – cestista statunitense
 Harry Potts, propr. Harold Potts (1920-1996) – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Jenna Potts (1994) – pallavolista statunitense
 John Foster Potts, meglio conosciuto con il nome Jimmy (1899-1986) – calciatore inglese, di ruolo portiere
 Michael Potts (...) – attore e cantante statunitense
 Paul Robert Potts (1970) – cantante britannico
 Peter Sumner-Potts (1942-2016) – attore australiano
 Reginald Potts (1892-1968) – ginnasta britannico
 Steve Potts, propr. Steven John Potts (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese con cittadinanza statunitense

Personaggi immaginari
 Bill Potts – personaggio della serie televisiva britannica Doctor Who
 Caractacus Potts – protagonista della storia per bambini Chitty Chitty Bang Bang di Ian Fleming
 Virginia Potts, detta "Pepper" – personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics

Altro
 Potts Camp –  città (town) degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di Marshall, nello Stato del Mississippi